Die Abkürzung UICC bezeichnet:

 Union internationale contre le cancer, der Name einer Organisation, die sich der Erforschung, Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen widmet.
 Universal Integrated Circuit Card, Chipkarte für Mobiltelefone, siehe SIM-Karte
 University of Illinois at Chicago Circle, ein Vorläufer der University of Illinois at Chicago

UICC